Zakłady Chemiczne Blachownia
 Zakłady Chemiczne Bonarka
 Zakłady Chemiczne Luboń
 Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
 Zakłady Chemiczne Police
 Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”
 Zakłady Chemiczne Wizów
 Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy
 Zakłady Chemiczne Złotniki